Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nürnberger Versicherungscup 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 19. bis 20. Mai 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Nürnberg